Аминовка () — река в России, протекает в Майкопском районе республики Адыгея. Длина реки — около 10 км.

Главный исток берёт начало у пещеры «Духан» в урочище Берёзовом, которое находится на хребте, разделяющем административные границы Адыгеи и Краснодарского края. Другие истоки берут начало со склона того же хребта, в том числе с урочища «Юлькины Пороги» и горы Сапун, пещер «Саксофон» и «Флейта». В верховьях долина реки каньонообразна, много водопадов. Река течёт строго на юг, затем поворачивает на восток. Впадает в реку Белая в посёлке Каменномостском.

Название реки происходит от имени ближайшего соратника Шамиля — наиба Мухаммад-Амина, резиденция которого в годы Кавказской войны находилась в селении Хаджох (ныне посёлок Каменномостский).

Примечания 

Притоки Белой (притока Кубани)
Реки Краснодарского края